Андре́ Ра́нкель (; 27 августа 1985, Западный Берлин) — профессиональный немецкий хоккеист. Амплуа — нападающий. Игрок клуба Айсберен Берлин и сборной Германии по хоккею.

Карьера 
Ранкель начал свою профессиональную карьеру в своем родном городе в команде BSC Preussen в 2000 году. Играл в этой команде вплоть до 2003 года. Показав хорошие результаты и накопив достаточно опыта, заключил контракт сроком на 5 лет с командой высшей немецкой лиги (DEL) Айсберен Берлин. В 2008 году продлил с клубом контракт ещё на несколько лет. Вместе с командой не раз становился чемпионом Германии по хоккею. С 2007 года начал привлекаться в основную сборную Германии.

В составе национальной сборной Германии участник зимних Олимпийских игр 2010, участник чемпионатов мира 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011. В составе молодёжной сборной Германии участник чемпионатов мира 2004 (дивизион I) и 2005. В составе юниорской сборной Германии участник чемпионата мира 2003.

Чемпион Германии в составе клуба Айсберен Берлин - 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012 годов. Обладатель Европейского трофея (2011).

Статистика

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Германии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Айсберен Берлин»
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года